Charmoille (Doubs)
 Charmoille (Haute-Saône)

Desambiguações de topônimos